Il singolare del Kremlin Cup 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marc Rosset, detentore del titolo, ha battuto in finale 6–4, 6–3 Patrik Kühnen.

Teste di serie

  Marc Rosset (campione)
  Aleksandr Volkov (secondo turno,  ritiro)
  Amos Mansdorf (primo turno)
  Andrej Čerkasov (secondo turno)

 Jonathan Stark (secondo turno) 
 Jakob Hlasek (secondo turno) 
 Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Christian Bergström (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1993
ATP Tour 1993